Intel MIC — Intel Many Integrated Core, архитектура процессоров
 Имитовставка
 Метилизоцианат